Emmich ist der Name von

 Otto von Emmich (1848–1915), preußischer General der Infanterie

Emmich steht für

 Emmichplatz, 1871 in Hannover ursprünglich als Platz Am Neuen Hause angelegte öffentliche Freifläche, siehe Neues Haus (Platz)
 Emmich-Cambrai-Kaserne (bis 2018), jetzt Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne in Hannover, einer der modernsten militärischen Ausbildungsstätten in Europa
 Grabmal Otto von Emmich, 1917 angelegtes Ehrengrab auf dem Stadtfriedhof Engesohde

Siehe auch
 Emich